Pacifichelys es un género extinto de tortuga marina perteneciente a la superfamilia Chelonioidea del Mioceno de Perú y Estados Unidos (California). Fue denominado originalmente por James F. Parham y Nicholas D. Pyenson en 2010, y la especie tipo es Pacifichelys urbinai del Perú. Una segunda especie, P. hutchisoni, fue reasignada del género Euclastes, procedente del Miocene de California. Al igual que las actuales tortugas oliváceas y caguamas, Pacifichelys era durófaga, consumiendo organismos de concha dura con sus mandíbulas poderosas.

A continuación se presenta un cladograma basado en el estudio de Lynch y Parham (2003) y Parham y Pyenson (2010), mostrando la posición filogenética de Pacifichelys:

Referencias

Testudines
Fósiles del Mioceno
Fósiles de América